Wlömer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig Wlömer (1773–1831), preußischer Staatsrat und Regierungspräsident von Gumbinnen (1816–1825)
 Johann Heinrich Wlömer (1726–1797), preußischer Jurist